

Ciencias 
 Nitro (nitrato de potasio), sustancia química de fórmula KNO3;
 Nitro (mineral), mineral natural de la clase de los carbonatos y nitratos;
 Grupo nitro, grupo funcional en química orgánica;
 Óxido nitroso, gas con efecto anestésico y disociativo, que se conoce popularmente como nitro cuando se utiliza en automóviles.

Miscelánea 
 Nitro, canal de televisión español perteneciente a Atresmedia Corporación;
 Nitro Records, sello discográfico punk propiedad de Dexter Holland;
 Nitro Snowboards, compañía dedicada a la fabricación de tablas de snowboard;
 Dodge Nitro, modelo de automóvil de la marca estadounidense Dodge;
 Nitro (cómic), personaje de Marvel Comics;
 Nitro Girls, equipo de la marca World Championship Wrestling (WCW);
 Nitro PDF, programa lector y creador de documentos PDF integrable con la interfaz de usuario de Microsoft Ofice 2003 y posteriores;
 Nitro (banda) (1987-1993), banda norteamericana de glam metal que se formó en Hollywood;
 Need for Speed: Nitro (2009), videojuego de carreras de la saga Need for Speed publicado por Electronic Arts;
 Crash Nitro Kart (CNK), videojuego de carreras para las consolas PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube y Game Boy Advance de la saga Crash Bandicoot.
Nitro*RAPero,Chileno,proveniente de Santiago de Chile, comuna de San Ramón... Ganador, Campeón, elegido como el mejor en el Freetaly, rapero partcur conocido internacionalmente por su astucia en el lenguaje del rap.

Lugares 
 Nitro (Virginia Occidental), municipio en los condados de Kanawha y Putnam en el estado de Virginia Occidental, Estados Unidos.